SV Memmelsdorf ist der Name folgender Sportvereine:

 SV Memmelsdorf/Ofr., ein Sportverein aus der Gemeinde Memmelsdorf, Landkreis Bamberg
 SV Memmelsdorf/Ufr., ein Sportverein aus der Gemeinde Untermerzbach, Landkreis Haßberge